Олена Бовіна і Жустін Енен-Арденн були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі, зосередившись на змаганнях в одиночному розряді.

Кім Клейстерс і Ай Суґіяма виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес з рахунком 7–6(7–3), 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувалися 
  Соня Джеясілан /  Тамарін Танасугарн

Кваліфікаційна сітка

Примітки

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

2003, парний розряд
Swisscom Challenge, парний розряд